Лорд може да се отнася за:

 Лорд – най-висшата аристократическа титла в Англия, както и титла на висши длъжностни лица във Великобритания, като:
 Лорд-адмирал
 Лорд-протектор
 Лорд (р. 1996) – новозеландска певица, композиторка и музикална продуцентка
 Джон Лорд (1941 – 2012) – английски пианист и композитор (Дийп Пърпъл и Уайтснейк)

Вижте също 
 Лорди – финландска хардрок група, създадена през 1992 г.